Norum kan syfta på:

 Norums socken i Bohuslän
 Norums kyrka
 Norums församling
 Norums landskommun
 Norums distrikt
 Norums pastorat
 Norum, Västerbotten, en by i Robertsfors kommun